Zilchiopsis är ett släkte av kräftdjur. Zilchiopsis ingår i familjen Trichodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Zilchiopsis